Тихоокеанский живородящий геккон () — вид ящериц семейства Diplodactylidae. Эндемик Новой Зеландии.

Внешний вид 

Длина тела без хвоста до 8 см. Масса до 13 г. Хвост обычно длиннее тела. Голова уплощенная, с относительно длинным кончиком. Глаза коричневые, с чёрным рисунком. Зрачки вертикальные.  Бедренные поры отсутствуют. Пальцы узкие, с расширенными подушечками и 10—16 подпальцевыми пластинками.

Верхняя сторона тела как правило коричневая, оливковая или серо-коричневая с бледно-серыми или коричневыми продольными полосами по бокам спины, а также поперечными полосами, пятнами или V-образными отметинами. У некоторых особей на затылке расположена отметина в форме полумесяца, а за глазами тёмное V-образное пятно. От глаза до ушного отверстия проходит бледная полоса. Края рта и язык розовые. Брюхо бледно-серое, кремовое или желтоватое. Может быть как однотонным, так и с небольшими чёрными пятнышками.

Распространение 
Обитает только на острове Северный и прилежащих островах, являясь эндемиком. Популяции разорванные в пределах ареала.

Образ жизни 
Обитает в различных биотопах от скалистых пляжей до зарослей кустарника и низинных лесов. Днём прячется под корой, в дуплах деревьев и щелях в камнях. Ночью охотится в ветвях деревьев на беспозвоночных. Кроме того, может поедать ягоды и нектар. Эти гекконы достаточно пугливы. Быстро спрыгивают с веток растений, издавая мягкий писк, если их потревожить.

Половой зрелости достигают в 3—4 года. Спаривание происходит каждый год с марта по май. С февраля по март следующего года самки рождают 1—2 детёныша длиной (без хвоста) 2,6—3 см.

Охранный статус 
На основании широкого распространения Международным союзом охраны природы тихоокеанскому живородящему геккону был присвоен статус «вида, вызывающего наименьшие опасения».

Примечания

Ссылки 
 

Diplodactylidae
Пресмыкающиеся Новой Зеландии
Эндемики Новой Зеландии
Животные, описанные в 1842 году